Qipingajaaq bezeichnet:
 Qipingajaaq (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qipingajaaq (Sund, Nanortalik), Sund im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qipingajaaq (Sund, Qaqortoq), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland